Ernst Volkmann ist der Name folgender Personen:

* Ernst Volkmann (Senator) (1881–1959), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Ernst Volkmann (Kriegsdienstverweigerer) (1902–1941), österreichischer Kriegsdienstverweigerer